Osoby:
 Henning Göde – niemiecki prawnik
 Jean-Michel Göde – niemiecki piłkarz
 Rico Göde – niemiecki piłkarz ręczny

Zobacz też:
 Goede
 Gode
 Göthe